Gärtnerhaus steht für:

 Gärtnerhaus, ein Wohngebäude für einen Gärtner

Gärtnerhaus bezeichnet:

 mehrere denkmalgeschützte Gärtnerhäuser in Bamberg, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg
 mehrere denkmalgeschützte Gärtnerhäuser in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler im Hamburger Bezirk Altona
 Ehemaliges Gärtnerhaus (Offenbach am Main), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Offenbach am Main, Hessen
 Gärtnerhaus Borstraße 17a (Radebeul), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Gärtnerhaus der Goldschmidtvilla (Radebeul), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Gärtnerhaus des Hohenhauses, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Gärtnerhaus (Mohrenhaus), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Gärtnerhaus Villa Kolbe, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Gärtnerhaus Wettinshöhe, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Gärtnerhaus im Schlosspark Belvedere bei Weimar
 Gärtnerhaus (Vatikan), ein Gebäude im Vatikan
 Kurfürstliches Gärtnerhaus (Bonn), denkmalgeschützt, heute Ausstellungsraum in Bonn

Siehe auch